Fesenmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Fesenmeier (1825–1893), deutscher Brauer und Gründer der Cumberland Brewing Company in Cumberland

Siehe auch:
 Fesenmeier Brewing Company